Agnesia är ett släkte av sjöpungar. Agnesia ingår i familjen Agnesiidae. 

Agnesia är enda släktet i familjen Agnesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Agnesia